Adelgunde est un prénom féminin allemand. Il vient du germanique adal, ou adel, qui signifie « noble » et gund, « guerre ».

En France, on rencontre plus souvent sa variante Aldegonde

Il s'agit de la forme féminine du prénom Adelgund.

Il existe un astéroïde qui porte ce nom : (647) Adelgunde.

Dans la littérature 
 Adelgunde est le prénom de l'héroïne de la nouvelle d'Hoffmann Une histoire de fantômes.

Prénom féminin
Prénom germanique